Laubhof ist der Ortsname von

 Laubhof (Hahnbach), Ortsteil des Marktes Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Laubhof (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern